Puchar Belgii w koszykówce kobiet – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, prowadzone systemem pucharowym, organizowane corocznie (co sezon) przez Belgijską Federację Koszykówki dla belgijskich żeńskich klubów koszykarskich. Drugie – po mistrzostwach Belgii – rozgrywki w hierarchii ważności, w belgijskiej koszykówce.

Finały

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona ligi belgijskiej 
 Belgijska Liga Koszykówki na eurobasket.com 

Koszykówka w Belgii